Dschāzān ist der Name von

 Dschāzān (Stadt), Stadt in Saudi-Arabien
 Provinz Dschāzān, Provinz in Saudi-Arabien